Владимир Анатольевич Шибаев (27 ноября 1898 года, Рига, Российская империя — 6 марта 1975 года, Кардифф, Уэльс) — предприниматель, издатель, педагог. Многолетний сотрудник Н. К. Рериха, автор ряда работ рериховской тематики. Основатель Латвийского общества Рериха.

Биография 
Родился в семье рижского коммерсанта. Учился в Рижском, затем в Санкт-Петербургском коммерческом училище Петра Первого.

Учился в Петербургском политехническом институте, где за год прошел два курса механического отделения по специальности «двигатели внутреннего сгорания».

После революции работал в Лондоне в издательстве, где в 1919 году встретился с Н. К. Рерихом.

Вернулся в Ригу в 1921 году. В 1923 году основал торгово-транспортную контору «Мировая служба». С октября 1928 года по ноябрь 1939 года — секретарь Н. К. Рериха, заведующий канцелярией и секретарь Гималайского исследовательского института «Урусвати» в долине Кулу (Индия). Член Организационного Комитета III Международной конференции Пакта Рериха и Знамени Мира, один из редакторов журнала «Flamma».

С 1939 года жил в Дели, женился, редактировал журнал «Сан». В годы второй мировой войны выпускал «Бюллетень новостей о Советском Союзе». В 1946  году стал работать руководителем отделения русского языка в Делийском университете. В 1950-е годы редактировал университетские выпуски «Bulletin of the Russian Translation Service».

Летом 1959 года переехал жить в Англию, преподавал на курсах русского языка в университете Кардиффа.

Переписывался с исследователями творчества Н. К. Рериха в Советском Союзе. По просьбе биографа Рерихов П. Ф. Беликова написал «Из воспоминаний очевидца».

Скончался 6 марта 1975 года в госпитале Кардиффа.

Краткая библиография 
 Shibayev V.A. Roerich Peace Movement // Banner of Peace: Repr. from the Special Peace Section of «The Scholar Annual», 1933. — P. 7-10.
 Shibayev V.A. The Roerich Pact and Banner of Peace //1935. Reprinted from «The New Dawn». N 8.
 Shibayev V.A. Supplement (Roerich Pact signet by United States and all Latin American Governments) // Lahore. 1935
 Shibayev V.A.The Roerich Pact and Banner of Peace. Aims and history. // Lion Press, Lahore. 1935
 Шибаев В. А. Пакт Рериха по сохранению культурных ценностей человечества: Краткий исторический очерк // Н. К. Рерих: Сборник. — Рига, 1935. — С. 57-74.
 Шибаев В. А. Из воспоминаний очевидца // Держава Рериха.— М.: Изобразительное искусство, 1993.— С. 333—343.
 Шибаев В. А. Из воспоминаний очевидца // Рерихи. Вехи духовного пути.— М.: Сфера, 2001.— С. 525—545.

Литература 
 Сахни К. Преподавание русского языка в Индии // Москва-Дели. Сборник статей. — М.: Прогресс, 1979.
 Челышев Е. П. Не потускнеют его краски // Наука в СССР. — 1986. — № 2(32).
 Росов В. А. Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н. К. Рериха по окраинам пустыни Гоби. Книга 1: Великий План. — СПб: Алетейя; М.: Ариаварта-Пресс, 2002.
 Анненко Алексей Посох Рериха. — М. : Издательство АСТ, 2022. — С. 115—130.

Примечания

Ссылки 
 «Предстоит большая работа в России». Письма Н. К. Рериха к В. А. Шибаеву (1922—1924) / Вестник Ариаварты (Гл. редактор В. А. Росов). — Москва-Нью-Йорк, 2002. — № 1(2). — С. 49-63.
 Анненко А.  Владимир Шибаев, секретарь Рериха // Грани эпохи. — 2008. — № 35.
 Рерих Н. К. «Дерзайте!». Письма к В. А. Шибаеву и Н. В. Кордашевскому.— Абакан: Хакасское книжное издательство, 2012.

 
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института